Paradise Valley – miasto w USA, w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Paradise Valley – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nevada, w hrabstwie Humboldt
 Paradise Valley – wieś w Kanadzie, w prowincji Alberta